Sawtooth Range est le nom de plusieurs chaînes de montagnes aux États-Unis et au Canada :

Les Sawtooth Range en Californie
Les Sawtooth Range dans le Colorado
Les Sawtooth Range dans l'Idaho
Les Sawtooth Range au Montana
Les Sawtooth Range en Colombie-Britannique

Voir aussi 
The Sawtooth Mountains en Arizona
The Sawtooth Mountains dans l'Utah
The Sawtooth Mountains en Californie
The Sawtooth Mountains dans le Minnesota